Али́сия Брандт () — американская .

Карьера 
Её наиболее значимые роли — Джой Фой в непродолжительном ситкоме 1992 года «», где она снялась вместе с Джули Эндрюс и Джеймсом Фарентино, и главным персонажем Труди в независимом фильме 1993 года «Неудачники в любви». Среди других работ Брандт роли в телевизионных сериалах «Золотые девочки», «Сёстры», «», «», «Клиент всегда мёртв», «Отчаянные домохозяйки» и «Подруги».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США